Yuko Suzuki (en ) est une ancienne joueuse de volley-ball japonaise née le  à Musashimurayama. Elle mesure  et jouait au poste de réceptionneuse-attaquante. Elle a mis un terme à sa carrière de volleyeuse professionnelle en .

Biographie

Clubs

Palmarès
 Tournoi de Kurowashiki
 Vainqueur : 2008, 2017.
Coupe de l'impératrice 
Vainqueur : 2010.
Finaliste : 2009, 2017.

Notes et références

Liens internes
 Équipe du Japon de volley-ball féminin

Liens externes 
 

Joueuse japonaise de volley-ball
Naissance en août 1989
Naissance à Musashimurayama